Rio Andirio – cieśnina w Grecji, pomiędzy miejscowościami Rio i Andirio
 Rio Andirio – most w Grecji, pomiędzy miejscowościami Rio i Andirio